Finał K-1 World MAX 2002 (K-1 World MAX 2002 World Tournament Final) – pierwszy w historii finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Tryumfatorem gali i pierwszym mistrzem K-1 MAX został Holender Albert Kraus.

Rezultaty

Drabinka 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut

Walki 
Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Changpuak Weerasaklek vs  Takashi Ohno – Weerasaklek przez KO (2 nokdauny), 1:48 1R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min, Ext.1R):
  Masato vs  Duane Ludwig – Masato przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-27, 30-28)
  Albert Kraus vs  Shane Chapman – Kraus przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-29)
  Takayuki Kohiruimaki vs  Marino Deflorin – Kohiruimaki przez KO (cios kolanem), 1:12 1R
  Kaolan Kaovichit vs  Zhang Jiapo  – Kaovichit przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-27, 30-27)

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Albert Kraus vs  Masato – Kraus przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 30-28)
  Kaolan Kaovichit  vs   Takayuki Kohiruimaki – Kaovichit przez KO (2 nokdauny), 2:42 2R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Albert Kraus vs  Kaolan Kaovichit – Kraus przez KO (ciosy pięściami), 1:00 1R

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2002 w sporcie